Andrew Nicholson (koszykarz) – kanadyjski koszykarz
 Andrew Nicholson (jeździec) – nowozelandzki jeździec, olimpijczyk
 Andrew Nicholson (łyżwiarz) – nowozelandzki łyżwiarz, olimpijczyk
 Andy Nicholson – angielski muzyk